Jérôme Foulon (1971-), ancien joueur de football professionnel ;
 Jérôme Foulon, cinéaste français.

Voir aussi